Горячёв:
 Горячёв, Владимир Петрович (1923—1943) — Герой Советского Союза.

 Горячёва, Анна (род. 1983) — российская оперная певица.
 Горячёва, Маха (Мария Айваровна Горячёва; род. 1999) — российский видеоблогер, певица.

См. также 
 Горячев